Ландтаг Саара () является законодательным собранием (ландтагом) немецкой земли Саар. Он избирается жителями Саара и в настоящее время состоит из 51 представителя трёх фракций. Нынешним премьер-министром Саара является Анке Релингер.

История 
В результате поражения Германской империи в Первой мировой войне Саарская область была отделена от Германии. С 1920 и по 1935 год Ландесрат (земельный совет) Саара существовал как местный представительный орган и, таким образом, как предшественник Ландтага Саара. Во времена Третьего рейха представительных органов в Сааре не было. После поражения Германии во Второй мировой войне Саар стал французским протекторатом.

23 мая 1947 года была сформирована конституционная комиссия из 20 членов для разработки основополагающего документа земли Саар на парламентской основе других немецких земель. 5 октября 1947 года было избрано конституционное собрание, которое после успешного принятия конституции стало первым парламентом земли Саар.

Ландтаг земли Саар собирается в здании, построенном в 1865/1866 годах для Общества казино Саарбрюккена на нынешней улице Франц-Йозеф-Редер-Штрассе. Здание было спроектировано архитектором Юлиусом Карлом Рашдорфом, известным как проектировщик Берлинского собора.

После распада в январе 2012 года Коалиции Ямайки, в которую входили ХДС, СвДП и Зеленые, Саар управлялся правительством меньшинства, состоящим исключительно из Христианско-демократического союза, который имел 19 мест, что на 7 мест меньше большинства. После земельных выборов в марте 2012 года ХДС сформировал большую коалицию с СДПГ.

Выборы в Ландтаг Саара с 1947

Последние выборы 
Последние земельные выборы состоялись 27 марта 2022 года:

Выборы проводятся с использованием системы пропорционального представительства с процентным барьером в 5%.

Примечания 

Саар
Ландтаги Германии
Политика Германии